Lato – jedna z pór roku
 Koncert nr 2 g-moll „Lato” („LʼEstate”), RV 315 – koncert skrzypcowy Antonia Vivaldiego wchodzący w skład cyklu Cztery pory roku
 Babie lato – nici pajęcze
 Babie lato – późnoletni okres ładnej pogody
 Lato – obraz Caspara Davida Fedricha
 Lato termiczne
 Lato z Radiem – audycja radiowa
 Lato – polski krój pisma
 Imprezy:
 Lubuskie Lato Filmowe
 Olsztyńskie Lato Artystyczne
 Filmy:
 Długie, gorące lato
 Lato miłości
 Lato leśnych ludzi – polski serial telewizyjny
 Niebieskie Lato – hiszpański serial telewizyjny
 Osoby:
 Danuta Lato – polska aktorka, piosenkarka i fotomodelka
 Filip Lato – polski piosenkarz
 Grzegorz Lato – polski piłkarz i trener, były senator
 Jarosław Lato – polski piłkarz
 Powieści:
 Indiańskie lato – włoska powieść graficzna Hugo Pratta (scenariusz) i Milo Manary (rysunki),
 Lato leśnych ludzi – powieść Marii Rodziewiczówny